Cassa kan verwijzen naar:

 de geheugentechniek CASSA
 de Italiaanse plaats La Cassa
 Cassa (Oost-Timor)
 Johannes Frederik Laurens Cassa, kapitein der artillerie, ridder Militaire Willems-Orde